Synichotritiidae är en familj av kvalster. Synichotritiidae ingår i överfamiljen Euphthiracaroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synichotritiidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Synichotritiidae